Ikkarlua bezeichnet:
 Ikkarlua (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikkarlua (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlua (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Ikkarlua (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland